Clematis ianthina — вид цветковых растений рода  семейства .

По современной классификации клематисов, используемых в садоводстве, сорта, созданные с участием этого вида, относятся к Viorna Group.

Естественные разновидности 
 Clematis ianthina 'Josie’s Midnight Blue' Roy NunnСорт выращен из семян, собранных в Корее. Цветки сине-фиолетовые, колоколообразные, снаружи с редким опушением, внутри голые и более светлые.
 Clematis ianthina var. ianthina
 Clematis ianthina var. kuripoensisОбнаружены в 1976 году во время экспедиции в Южную Корею. Отличается более крупными цветками (чашелистики 2,5—3,5 см длиной, 1,2—1,6 см шириной). Цветки и стебли опушённые.

Распространение и экология 
Китай, Южная Корея.

Ботаническое описание 
Диплоид.

Деревянистая лиана длиной 185—245 см.

Цветки колокольчатые, фиолетовые или сине-фиолетовые, около 2,5 см. Чашелистики на конце отогнутые, в числе 4, длиной 2—3 см, шириной 0,7—1 см.

В культуре 
Группа обрезки — 3.

Зоны морозостойкости: 3b—9b.

Почва хорошо дренированная. Местоположение: солнце, полутень. Обрезка производится весной.

Таксономия 
Вид Clematis ianthina входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания 

Ломонос
Флора Восточной Азии
Лианы
Декоративные садовые растения